Андре Маннаарт (, , Кромани, Нидерланды) — голландский кикбоксер и тренер. Владелец амстердамского зала «Меджиро Джим». Многократный чемпион мира по кикбоксингу и муай-тай.

Биография

Карьера бойца 
Андре становился чемпионом мира по разным видам ударных боевых искусств — карате, кикбоксингу и тайскому боксу. Маннаарт побеждал по версиям WKA, WPKL, ISKA и WAKO. Его рекорд — 48 побед (15 нокаутом), 19 поражений и 2 ничьих. Андре выступал и в смешанных единоборствах, но в них его заслуги не столь впечатляющие (3 поражения и 1 ничья). Последний выход на ринг он сделал в пятьдесят лет. Соперником Манаарта был Ян Ломульдер. В пятираундовом поединке Андре уступил оппоненту. В течение своей карьеры он противостоял таким звездам как Эрнесто Хост, Рэй Сефо, Бранко Цикатич, Морис Смит.

Тренерская деятельность 
После ухода Яна Пласа Андре стал владельцем «Меджиро Джим». Зал считается одним из трех главных клубов в истории голландского кикбоксинга и муай-тай наряду с «Вос Джим» и «Чикурики». В разное время Маннаарт тренировал таких звезд как Энди Сауэр, Питер Аэртс, Роб Каман, Реми Боньяски. С одним из своих самых прославленных учеников — Питером Аэрстом — у Андре произошел курьезный случай. Вначале они встретились на ринге во втором профессиональном бою «Голландского дровосека». Аэртс проиграл и после этого пришел тренироваться к Маннаарту.

Андре преподает ударную технику своему сыну Роэлю — чемпиону мира по К-1. Маннаарт также готовил российского кикбоксера Бату Хасикова.

Меджиро Джим 
Филиалы клуба расположены в разных странах мира — в Новой Зеландии, США, Польше, России, а также несколько отделений в Нидерландах.

Кроме самого Андре в основном Амстердамском зале преподают его дети — Роэль и Шарон.

Клуб был открыт Яном Пласом в 1978 году. Основатель зала занимался киокусинкай у Йона Блюминга. Однажды Плас поехал на стажировку в Японию, где познакомился с кикбоксингом в зале, расположенном в районе Меджиро. Ян прошел там подготовку. Японцы оценили усердие Пласа и дали возможность открыть зал по франшизе в Нидерландах. В клубе выросло много прославленных бойцов муай-тай и кикбоксинга. Ян был связан с амстердамским криминалом, и его судьба сложилась трагически — он отсидел в тюрьме и покончил жизнь самоубийством. Его дело в мире боевых искусств продолжил Маннаарт.

Ссылки 
 Официальный сайт Меджиро Джим

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Тренеры по кикбоксингу
Тренеры по муай-тай
Бойцы смешанных единоборств по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Кикбоксеры Нидерландов
Кикбоксинг в Нидерландах
Спорт в Нидерландах